Leskovac est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Leskovac, un village situé dans la municipalité d'Ulcinj ;
en Serbie
Leskovac, une ville située dans le district de Jablanica ; 
Leskovac, un village situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
Leskovac, un village situé dans la municipalité de Lazarevac et sur le territoire de la Ville de Belgrade ;
Leskovac, un village situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, district de Braničevo ; 
Leskovac, un village situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar ;
Leskoc/Leskovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Klinë/Klina, district de Pejë/Peć ;
Leskovec/Leskovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Prizren/Prizren, district de Prizren/Prizren.